Die Weißweinsorte Muscat d’Alexandrie zählt zur großen Familie der Muskateller und ist eine Verwandte des Muscat blanc à petits grains. Sie wird in der gesamten Mittelmeerregion zu vielfältigen Zwecken eingesetzt. Sie wird dort gerne als Tafeltraube eingesetzt. Sie eignet sich jedoch auch hervorragend zur Treibhauszucht in nördlicher gelegenen Ländern wie Belgien, den Niederlanden oder Großbritannien. In Südspanien werden sie auch in getrockneter Form angeboten.

Abstammung, Herkunft 
Die Sorte Muscat d’Alexandrie ist eine natürliche Kreuzung von Heptakilo (=Axina a tres bias) × Muscat blanc à petits grains. Die Sorte Axina a tres bias ist eine alte sardische Rebsorte. Daher kann man annehmen, dass Sardinien ihr Ursprungsgebiet ist.

Verbreitung 
Weltweit sind 2010 26.515 ha Rebfläche mit Muscat d’Alexandrie bestockt. Die Rebsorte ist in vielen Süßweinen und Dessertweinen enthalten. In Chile entsteht aus dieser Sorte ein duftiger Weinbrand namens Pisco, der kühl zusammen mit einer Zitronenscheibe genossen wird.

Auf Sizilien, wo zahlreiche süße Passitos wie zum Beispiel der Moscato di Pantelleria aus ihr gekeltert werden, ist die Sorte unter dem Namen Zibibbo bekannt. Der Name leitet sich vom afrikanischen Kap Zibibb ab, angeblich brachten die Phönizier diese Sorte aus Ägypten nach Süditalien. In Südafrika war sie ein Bestandteil des Constantia.

Wichtige Anbauländer sind – Stand 2010:
 Spanien mit 8.237 ha
 Marokko mit  3.669 ha
 Weinbau in Argentinien 2.939 ha
 Frankreich mit 2.588 ha
 Südafrika mit 2.167 ha
 Australien mit 2.043 ha
 Italien mit 1.521 ha
 Weinbau in USA 1285 ha
 Chile mit  1.090 ha
 Portugal mit 647 ha

Synonyme

Literatur 
 Pierre Galet: Dictionnaire encyclopédique des cépages. Hachette, Paris 2000, ISBN 2-01-236331-8.
 Jancis Robinson: Das Oxford-Weinlexikon. 3., vollständig überarbeitete Auflage. Hallwag, München 2007, ISBN 978-3-8338-0691-9.

Einzelnachweise